Trzciniec steht für:

Ortschaften in Polen:

 Ort in der Gemeinde Bedlno, Powiat Kutnowski, Woiwodschaft Łódź
 Ort in der Gemeinde Białe Błota, Powiat Bydgoski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Ort in der Gemeinde Bogatynia, Powiat Zgorzelecki, Woiwodschaft Niederschlesien, siehe Trzciniec (Bogatynia)
 Ort in der Gemeinde Chodel, Powiat Lubartowski, Woiwodschaft Lublin
 Ort in der Gemeinde Czaplinek, Powiat Drawski, Woiwodschaft Westpommern
 Ort in der Gemeinde Kroczyce, Powiat Zawierciański, Woiwodschaft Schlesien
 Ort in der Gemeinde Łaziska, Powiat Opolski, Woiwodschaft Lublin
 Ort in der Gemeinde Leszno, Powiat Warszawski Zachodni, Woiwodschaft Masowien
 Ort in der Gemeinde Lubartów, Powiat Lubartowski, Woiwodschaft Lublin
 Ort in der Gemeinde Michów, Powiat Lubartowski, Woiwodschaft Lublin
 Ort in der Gemeinde Nagłowice, Powiat Jędrzejowski, Woiwodschaft Heiligkreuz
 Ort in der Gemeinde Pułtusk, Powiat Pułtuski, Woiwodschaft Masowien
 Ort in der Gemeinde Radzanów, Powiat Mławski, Woiwodschaft Masowien
 Ort in der Gemeinde Skórzec, Powiat Siedlecki, Woiwodschaft Masowien
 Trzciniec Dolny, Ort in der Gemeinde Bogatynia, Powiat Zgorzelecki, Woiwodschaft Niederschlesien
 Trzciniec Duży, Ort in der Gemeinde Kosów Lacki, Powiat Sokołowski, Woiwodschaft Masowien
 Trzciniec Mały, Ort in der Gemeinde Kosów Lacki, Powiat Sokołowski, Woiwodschaft Masowien

Sonstiges:
 Zamek Trzciniec, Burgruine über dem Neißetal, siehe Burg Ronow
 Trzciniec-Kultur, bronzezeitliche Kultur in Polen und der Ukraine